Transworld Rig kan verwijzen naar een van de volgende boorplatforms:

 Transworld Rig 58 (schip, 1966)
 Transworld Rig 61 (schip, 1970)
 Transworld Rig 65 (schip, 1979)
 Transworld Rig 68 (schip, 1980)
 Transworld Rig 69 (schip, 1981)
 Transworld Rig 70 (schip, 1981)
 Transworld Rig 72 (schip, 1982)
 Transworld Rig 73 (schip, 1982)